Теофило Стивенсон Лоуренс (; , Пуэрто-Падре — ) — кубинский боксёр-любитель. Трёхкратный Олимпийский чемпион (1972, 1976, 1980; один из трёх трёхкратных олимпийских чемпионов по боксу). Трёхкратный чемпион Мира (1974, 1978, 1986). Двукратный чемпион Панамериканских игр (1975, 1979). Чемпион Дружбы-84 (1984). Обладатель Кубка Вэла Баркера (1972) и Олимпийского ордена (1987). Заслуженный мастер спорта Кубы (1972).

Биография 
Родился в городе Пуэрто Падре на Кубе. Его отец Теофило Стивенсон Паттерсон (Teófilo Stevenson Patterson) был иммигрантом c Сент-Винсента. Его мать Долорес Лоренс (Dolores Lawrence) родилась на Кубе, но её родители были иммигрантами Сент-Китса. Теофило-старший прибыл на Кубу в 1923 году, работая где возможно, пока не поселился в Камагуэе с Долорес, где он давал уроки английского в качестве подработки. Благодаря своим габаритам он был вовлечён в бокс местными тренерами и участвовал в семи боях, пока не разочаровался в коррумпированной системе оплаты начинающим бойцам.

Выступал в тяжёлой весовой категории (свыше 81 килограмма), выиграл Олимпиады в 1972, 1976 и 1980 годах. На всех трёх Олимпиадах Стивенсон был знаменосцем сборной Кубы.

Трижды побеждал на чемпионатах мира: в 1974 году (Гавана), в 1978 году (Белград) и в 1986 году (США).

В 1972 году Стивенсону был вручён Кубок Вэла Баркера как самому техничному боксёру Олимпийских игр.

После канадской Олимпиады 1976 года американский промоутер Дон Кинг предложил Стивенсону два миллиона долларов за переход в профессионалы и бой с Мохаммедом Али. Предложенная сумма по тем временам была запредельной даже для звёзд профессионального бокса, но уехать с Кубы, против которой действовали (и действуют до сих пор) разнообразные американские санкции и блокада, означало стать невозвращенцем у себя на родине, и Теофило отказался, ответив буквально следующее: «Двум миллионам долларов я предпочитаю любовь восьми миллионов кубинцев!»

Единственный человек, дважды выигрывавший у Стивенсона — советский боксёр Игорь Высоцкий. Также у него выигрывал советский боксер Александр Лукстин.

За двадцатилетнюю карьеру в любительском боксе Стивенсон одержал победу в 310 из 332 проведённых поединков.

В 1987 году Теофило Стивенсон был награждён Олимпийским орденом.

Закончил спортивную карьеру в 1988 году. Перешёл на тренерскую работу, занимал пост вице-президента Кубинской федерации бокса. Работал в Национальном институте спорта и физического воспитания.

11 июня 2012 года знаменитый боксёр скончался от сердечного приступа.

В филателии 
Теофило Стивенсону посвящен почтовый блок КНДР номиналом 70 чон из серии о победителях Олимпиады-80, выпущенной 20 октября 1980 года. На марке в блоке изображен силуэт боксера на фоне золотой медали Олимпиады, подписано его имя, страна и дисциплина, слева стилизованное изображение голубя мира, эмблемы Олимпиады, флага КНДР и флага Кубы. На полях блока текст на английском () и корейском (), Спасская башня, флаг КНДР и олимпийские пиктограммы.

Примечания

Ссылки 
 Карьера Теофило Стивенсона
 
 Теофило Стивенсон — его подробная биография: детство, первый шаг в бокс, «золото» на Олимпийских играх.

Боксёры Кубы
Олимпийские чемпионы по боксу
Олимпийские чемпионы от Кубы
Чемпионы летних Олимпийских игр 1972 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1976 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1980 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 1972 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 1976 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 1980 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 1972 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 1976 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 1980 года
Боксёры 1960-х годов
Боксёры 1970-х годов
Боксёры 1980-х годов
Заслуженные мастера спорта СССР — зарубежные спортсмены
Умершие от сердечно-сосудистых заболеваний
Кавалеры Олимпийского ордена
Чемпионы Панамериканских игр по боксу